Aleksander Wit Labuda (1944–), philologue polonais
 Barbara Labuda (1946–), philologue, femme politique, diplomate et écrivaine polonaise
 Gerard Labuda (1916–2010), historien polonais, recteur de l'université de Poznań
 Marián Labuda (1944–2018), acteur slovaque
 Win Labuda (1938–), chercheur allemand